Рокоројво има више значења:

 Рокоројво (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Рокоројво (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику